Плошиловская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Заборского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Лохотский сельсовет.

Расстояние до районного центра Тарногского Городка по автодороге — 25 км, до центра муниципального образования Красного по прямой — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Никитиха, Конашевская, Терентьевская, Тюприха, Будринская.

По переписи 2002 года население — 47 человек (20 мужчин, 27 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Плошиловская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района